ACB (Associative Coder of Buyanovsky) — условно-бесплатный файловый архиватор, разработанный Георгием Мечиславовичем Буяновским.

Описание функциональности 
Автор опубликовал базовое описание нового алгоритма сжатия данных, который назвал «ассоциативным кодером». Первую версию выпустил в 1995 или 1996, и вторую в 1997. Этот архиватор на момент создания и дальнейшей разработки обеспечивал один из наиболее высоких коэффициентов сжатия данных, например текстовые файлы сжимал лучше чем RAR. Это была новая идея сжатия данных, объединяющая концепции существующих статистических и основанных на словаре алгоритмов с совершенно оригинальными идеями.

Ограничения программы 
При высоком коэффициенте сжатия, работает медленней многих архиваторов того времени. Не имеет функции добавления или извлечения отдельных файлов из архива. Файлы с любыми атрибутами помещаются в архив, при этом максимальный размер отдельного файла не должен превышать 64 мБ, а максимальное количество файлов в архиве не должно превышать 4096. 
Размер строки пути к файлу с именем, расширением и атрибутами не должен превышать 256 кБ.

Технические требования 
Рекомендован Pentium от 133 мГц, от 16 мБ оперативной памяти с 512 кБ кэша, MS-DOS от версии 6.

Литература 
 Sean Michael Lambert. Implementing Associative Coder of Buyanovsky (ACB) Data Compression. Университет штата Монтана, 1999. 
 Khalid Sayood. Introduction to Data Compression. Elsevier, 2006. ISBN 012620862X, 9780126208627. 
 David Salomon. Data Compression: The Complete Reference. Springer Science+Business Media, 2007. ISBN 1846286034, 9781846286032. 
 Radek Huráb. Komprese metodou ACB. Остравский технический университет, 2018.

Примечания

Ссылки 
 Краткое описание архиватора 

Архиваторы
Форматы архивов